Aniël (stripalbum) - stripalbum uit de Thorgal-reeks
 Aniël (engel) - figuur in de joodse folkore
 Pierre-Jean Aniel - Frans dansmeester
 Pasquale Aniel Jannini - Italiaans vertaler en essayist